Ма́эл Дуйн (Маэлдуйн; ) — мужское имя гэльского происхождения. Известные носители:
 Маэл Дуйн мак Беннан — король Мунстера (633—661)
 Маэл Дуйн мак Маэл Фитрих — король Айлеха (ок. 668—681)
 Маэлдуйн мак Коналл — король Дал Риады (673—689)
 Маэл Дуйн мак Аэдо — король Иармуму (747—786) и, возможно, король Мунстера
 Маэл Дуйн мак Аэдо Аллайн — король Айлеха (770/778—788)
 Маэл Дуйн мак Фергуса — король Лагора (Южной Бреги) (778—785)
 Маэл Дуйн (умер в 1055) — епископ Сент-Андруса
 Маэл Дуйн — главный герой «Путешествия Маэл Дуйна»